Blackstone ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Blackstone (* 1977), US-amerikanischer Autor
 Charles Kevin Blackstone (* 1967), US-amerikanischer Diplomat
 Faye Blackstone (1915–2011), US-amerikanische Rodeoreiterin
 Harry Blackstone (1885–1965), US-amerikanischer Zauberkünstler
 Harry Blackstone, Jr. (1934–1997), US-amerikanischer Magier
 Jerry Blackstone, Chorleiter an der University of Michigan
 Nan Blackstone (1905–1951), US-amerikanische Sängerin
 Stephanie Blackstone (* 1985), US-amerikanische Sommerbiathletin
 Tessa Blackstone, Baroness Blackstone (* 1942), britische Politikerin (Labour-Party)
 Timothy Blackstone (1829–1900), US-amerikanischer Eisenbahnvorstand
 William Blackstone (1723–1780), englischer Jurist
 William Blackstone alias William Blaxton (1595–1675), englischer Siedler in Neuengland
 William Eugene Blackstone (1841–1935), US-amerikanischer Evangelist und christlicher Zionist
 William Seymour Blackstone (1809–1881), britischer Politiker

Blackstone bezeichnet in der Geografie:
 Blackstone (Queensland), Australien
 Blackstone (Western Australia), Australien
 Blackstone (Illinois), Livingston County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Blackstone (Massachusetts), Vereinigte Staaten
 Blackstone (Rhode Island), Vereinigte Staaten
 Blackstone (Virginia), Vereinigte Staaten
 Blackstone Heights, Tasmanien
 Blackstone Lake, See
 Blackstone Plain, Ebene der Südlichen Sandwichinseln
 Blackstone River, Fluss
 Blackstone Valley, Tal in den Vereinigten Staaten

Sonstiges:
 Blackstone Avenue, in Fresno, California, USA
 Blackstone Brewing Company, Brauerei in Nashville, Tennessee, USA
 Blackstone Library, Bibliothek in Chicago
 Blackstone Group, US-amerikanische Investmentfirma
 Blackstone Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Blackstone & Company, ehemaliger britischer Motoren- und Maschinenbauer
 Blackstone (Band), ehemalige US-amerikanische Hard-Rock-Band

im NRHP gelistete Objekte:
 Blackstone Block Historic District, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 73000315
 Blackstone Boulevard Realty Plat Historic District, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 95000711
 Blackstone Boulevard-Cole Avenue-Grotto Avenue Historic District, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 09000363
 Blackstone Canal Historic District, in Blackstone, Massachusetts, ID-Nr. 95001004
 Blackstone Court Apartments, in Sioux Falls, South Dakota, ID-Nr. 82003932
 Blackstone Historic District, in Blackstone, Virginia, ID-Nr. 90002174
 Blackstone House, in Branford, Connecticut, ID-Nr. 88002639
 Blackstone House and Martinsville Telephone Company Building, in Martinsville, Indiana, ID-Nr. 96001540
 Blackstone Manufacturing Company Historic District, in Blackstone, Massachusetts, ID-Nr. 95001038
 Blackstone Park Historic District, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 98000575
 Blackstone Viaduct, in Blackstone, Massachusetts, ID-Nr. 01001558
 Blackstone-State Theater, in South Bend, Indiana, ID-Nr. 85001204